Janin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Janin (1846–1897), US-amerikanischer Bergbauingenieur und Metallurg
 François Janin (1811–1877), Schweizer Politiker
 Jules Janin (1804–1874), französischer Schriftsteller
 Maurice Janin (1862–1946), französischer General
 Pascal Janin (* 1956), französischer Fußballspieler und -trainer
 Sergei Janin (* 1953), sowjetischer Skispringer
 Walentin Lawrentjewitsch Janin (1929–2020), russischer Historiker, Numismatiker, Archäologe und Hochschullehrer
 Zuzanna Janin (* 1961), polnische bildende Künstlerin und Schauspielerin

Janin steht für:
 Janin, Variante des Vornamens Janine
 Janin-Plot, Methode zur Bestimmung von Proteinstrukturen

Siehe auch:
 Janina (Begriffsklärung)
 Janine (Begriffsklärung)
 Jeannin
 Pasquale Aniel Jannini (1921–1988), italienischer Linguist und Übersetzer